Agenor Goluchowski ist der Name folgender Personen:

* Agenor Gołuchowski der Ältere (1812–1875), österreichischer Politiker
 Agenor Gołuchowski der Jüngere (1849–1921), österreichischer Politiker